Spider-Man kan syfta på:

Spider-Man – en seriefigur
Spider-Man (TV-serie, 1967) – en animerad TV-serie 1967–1970
The Amazing Spider-Man (TV-serie) –  en amerikansk TV-serie 1977–1979
Spider-Man (TV-serie, 1981) – en amerikansk animerad TV-serie 1981–1982
Spider-Man (Toei-TV-serie) – en japansk TV-serie 1978–1979
Spider-Man (film) – en amerikansk film från 2002
Spider-Man 2 – en amerikansk superhjältefilm från 2004
Spider-Man 3 – en amerikansk superhjältefilm från 2007
The Amazing Spider-Man (film) – en amerikansk superhjältefilm från 2012
The Amazing Spider-Man 2 – en amerikansk superhjältefilm från 2014
Spider-Man Unlimited – en amerikansk animerad TV-serie från 1999-2001
Spider-Man (datorspel 2002) - ett 2002-datorspel baserat på Marvel Comics karaktär Spider-Man